Cet article traite de la saison 2013-2014 des Chamois Niortais.

Les Chamois niortais évoluent cette saison en Ligue 2, après leur maintien intervenu en 2013.

Avant saison

Calendrier de préparation 

 mardi 25 juin : passage devant la DNCG (Paris)
 mercredi 26 juin : reprise de l'entrainement
 lundi  juillet : entraînement à 9h30
 mardi 2 juillet : entraînement à 9h30 et 17h
 mercredi 3 juillet 9h30 : entraînement
 mercredi 3 juillet 11h : conseil d'administration de la LFP (attribution de la licence club, )
 jeudi 4 juillet : entraînement à 9h30 et 17h
 vendredi 5 juillet 11h : conférence de presse
 vendredi 5 juillet : entraînement à 17h
 samedi 6 juillet : entraînement à 9h30 et match amical Niort - Créteil à 16h30
 dimanche 7 juillet : entraînement à 9h30 et départ à 15h (stage à l'IFR de Châteauroux)
 samedi 13 juillet : fin du stage et match amical Niort - Tours

Matches de préparation

Transferts

Été 2013 

Essais :

Arrivées :

Départs :

Hiver 2013-2014 

Arrivées :

Joker médical

Équipe type

Effectif complet 
Le tableau suivant liste l'effectif professionnel du Chamois Niortais FC pour la saison 2013-2014.

Dirigeants 

 Président de la SASP : Joël Coué 
 Président de l’association : Jean-Louis Mornet 
 Manager général : Karim Fradin 
 Directeur du centre de formation : Franck Azzopardi 
 Responsable de la formation (et entraîneur équipe réserve) : Dodzi Eklu

Rencontres de la saison

Ligue 2

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Matches amicaux

Coupe de la Ligue

Coupe de France

Autres équipes

DH

Notes et références 

Niort
2013-2014
Niort